

Geografische betekenissen
Quirino (provincie), een provincie in de Filipijnen;
Quirino (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur;
Quirino (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela;

Overige betekenissen
Elpidio Quirino, een voormalig president van de Filipijnen.